Terry Turner – sceneggiatore statunitense (1947)
 Terry Turner – giocatore di baseball statunitense (1881-1960)